Ignition (The Offspring), een album van de Amerikaanse punkrockband The Offspring
Ignition (Remix), een nummer van de Amerikaanse r&b-zanger R. Kelly
Ignition (film), een film uit 2001 geregisseerd door Yves Simoneau